Блокчейн асоціація України (БАУ, також Асоціація «Блокчейн України»)  — некомерційна організація.
 Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій (англ. Blockchain, Block chain від block — блок, chain — ланцюг) — розподілена база даних.